El nombre Inti-Illimani puede referirse a:

 Inti-Illimani, banda chilena.
 Inti-Illimani Histórico, sub-agrupación conformada por integrantes de la banda original.
 Inti-Illimani (R) o "Nuevo": agrupación musical conformada por integrantes de la banda original, cuyo nombre actualmente es controvertido.
 Inti-Illimani (álbum de 1969)
 Inti-Illimani (álbum de 1970)